Fischer + Krämer Orgelbau ist eine deutsche Orgelbaufirma mit Sitz in Endingen am Kaiserstuhl.

Geschichte 
Die Firma wurde 1970 durch die beiden Orgelbaumeister Friedrich Wilhelm Fischer und Johannes Krämer als Orgelbauwerkstätte Fischer + Krämer Orgelbau oHG gegründet. Nach dem Tod von Johannes Krämer wurde das Unternehmen seit Juni 2004 durch den Orgelbaumeister Georg Fischer unter der Firma Fischer + Krämer Orgelbau GmbH fortgeführt; seit 2019 wird es liquidiert.

Werke (Auswahl)

Weblinks 

 Webpräsenz der Firma Fischer + Krämer
 Fischer & Krämer Orgeln – Orgel-Verzeichnis
 Organ index: Fischer & Krämer Orgelbau

Einzelnachweise 

Fischer + Krämer
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Emmendingen)
Musikunternehmen (Baden-Württemberg)
Endingen am Kaiserstuhl